Макка́тчен () — фамилия. Известные носители:

 Маккатчен, Джордж Барр (1866—1928) — американский писатель.
 Маккатчен, Мартина (род. 1976) — английская актриса, певица, персона телевидения и радиоведущая.
 Маккатчен, Монти (род. 1966) — профессиональный американский баскетбольный судья.
 Маккатчен, Уоллес (1858—1928) — режиссёр, оператор, сценарист, продюсер и актёр эпохи немого кино.
 Маккатчен, Хью (род. 1969) — новозеландский волейболист и тренер.
 Маккатчен, Эндрю (род. 1986) — американский профессиональный бейсболист.

Примечания